Лашке́вич () — польская фамилия. Известные носители:

 Лашкевич, Александр Степанович (1842—1889) — украинский литератор, издатель, редактор журнала «Киевская Старина».
 
 
 Лашкевич, Василий Андреевич (1927—2018) — советский биолог и генетик, академик РАМН.
 Лашкевич, Григорий Иосифович (1904—1992) — член-корреспондент Национальной АН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Лашкевич, Лешек (род. 1978) — польский хоккеист.
 Лашкевич, Рафаил Иванович (1899—1982) — советский учёный в области сварочного производства.

См. также 
 Лашкевичи